Orlovsky ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Orlovsky (1933–2010), US-amerikanischer Dichter und Schauspieler
 Raimar Orlovsky (* 1966), deutscher Violinist
 Sarah Michaela Orlovský (* 1984), österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin

Siehe auch:
 Orlowsky
 Orlowski
 Orlowskyj